<noinclude>
Див. 
 

Володимир Петрович Ферапонтов: 
 Ферапонтов Володимир Петрович (1909-1943) — Герой Радянського Союзу.
 Ферапонтов Володимир Петрович (1933-2008) — радянський актор. <Noinclude>
Сторінки зі списками однофамільців-тезок